Факараву () — фа, буква алфавита каннада, обозначает  глухой губно-зубной спирант /f/, используется для транскрипции и передачи иностранных слов. Графически, как и в других индийских письменностях, является производной буквы пхакараву.

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада